Con Hæren, termine usato nelle lingue germaniche settentrionali, si intende genericamente l'esercito del Regno (o Regio esercito) e può essere riferito almeno a:

Hæren  – esercito della Danimarca
Hæren  – esercito della Norvegia